Інтродукція (музика)

 Невеликий вступ, що передує основній частині музичного твору.
 Різновид оперної увертюри: незавершений оркестровий розділ на початку опери, що безпосередньо вводить до її дії або прологу.

Інтродукція (література)

 Вступ до літературного твору або вистави.

Інтродукція (біологія)

 Вирощування завезеної рослини в нові для неї кліматичні умови.
 Переселення окремих видів тварин за межі їхнього природного ареалу та їх пристосування до нових умов.